Sün je čínské jméno, které může označovat

 Sün (flétna) – čínský hudební nástroj, keramická kulová flétna;
 Sün (Che-nan) – okres v městské prefektuře Che-pi v provincii Che-nan;
 Sün (příjmení) – čínské příjmení.